Philipp Dessauer ist der Name folgender Personen:

* Philipp Dessauer (Unternehmer) (1837–1900), deutscher Unternehmer in der Papierindustrie
 Philipp Dessauer (Theologe) (1898–1966), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester